Salem (sèrie de televisió), sèrie de televisió americana amb argument històric fantàstic inspirada en el Judici a les Bruixes de Salem creada per Adam Simon i Brannon
 Toponímia:
Salem, antic nom de Jerusalem abans de la conquesta de la ciutat pel rei David
 Salem (Baden-Württemberg), ciutat d'Alemanya, a l'estat de Baden-Württemberg
 Salem (Lauenburg), municipi d'Alemanya, a l'estat de Slesvig-Holstein
 Salem (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut 
 Salem (Illinois)
 Salem (Indiana), ciutat d'Indiana, als Estats Units.
 Salem (Massachusetts), ciutat de Massachusetts, als Estats Units, coneguda pel judici de les bruixes 
 Salem (Missouri)
Salem (Nova Jersey), capital del comtat de Salem (Nova Jersey)
Salem (Nova York)
Salem (Ohio)
Salem (Oregon), capital de l'estat d'Oregon, un dels Estats Units d'Amèrica
Salem (Vall d'Albaida), municipi de la Vall d'Albaida, al País Valencià
Salem (Virgínia de l'Oest), població de Virgínia Occidental, als Estats Units
Salem (Suècia), ciutat de Suècia, al comtat d'Estocolm
Salem (Tamil Nadu), gran ciutat Índia de l'estat de Tamil Nadu
Districte de Salem, divisió administrativa de l'estat de Tamil Nadu a l'Índia
Winston-Salem, ciutat de Carolina del Nord, als Estats Units
 Biografies:
 Carlos Salem(1959), escriptor de l'Argentina
 Saleh Salem(1933), jugador d'escacs
 Grups musicals:
 Salem (grup musical estatunidenc) o S4lem, grup de música electrònica dels Estats Units